Svetovni pokal v alpskem smučanju 1978 je dvanajsta sezona Svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske organizacije, ki je potekal med 7. decembrom 1977 in 19. marcem 1978. Skupna zmagovalca svetovnega pokala sta postala Hanni Wenzel in Ingemar Stenmark.

Moški seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Ženski seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

1978
1978 v športu